Euchirus är ett släkte av skalbaggar. Euchirus ingår i familjen Euchiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Euchirus